Кубок Албанії з футболу 2016–2017 — 65-й розіграш кубкового футбольного турніру в Албанії. Титул здобула Тирана.

Календар

Попередній раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 вересня 2016

|}

1/16 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 вересня/5 жовтня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 вересня/6 жовтня 2016

|}

1/8 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 жовтня/16 листопада 2016

|}

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1/15 лютого 2017

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5/19 квітня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6/19 квітня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Албанії на soccerway 
 Офіційний сайт  

2016—2017
Албанія
Албанія